Gemini pode ser:

 Gemini, constelação do zodíaco.
 Projeto Gemini, programa de exploração espacial da NASA.
 Gemini (banda), grupo musical português da década de 1970.
 Observatório Gemini, formado por dois telescópios gêmeos.
 Gemini (álbum de Alice Nine)
 Gemini (álbum de Lana Lane), álbum da cantora estadunidense lana Lane, lançado em 2006.
 Gemini (protocolo), protocolo de comunicação informática web.

Desambiguação